Донован Литч (): Донован Филипс Литч, известный как Донован (род. 1946) — шотландский певец, автор песен и гитарист.
 Донован Литч (род. 1968) — американский актёр английского происхождения, сын Донована Филипса Литча.